Баштановка — название населённых пунктов.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Баштановка — село в Бахчисарайском районе.
 Баштановка — исчезнувшее село в Сакском районе.

Украина 
 Баштановка — село в Татарбунарском районе Одесской области.